Дама Джоан Генриетта Коллинз (; род. ) — британская актриса, продюсер, писательница и колумнист.

Выросшая во время Второй мировой войны, Джоан Коллинз дебютировала на театральной сцене в девятилетнем возрасте в пьесе «Кукольный дом», а после окончила Королевскую академию драматического искусства в Лондоне и начала карьеру в британском кино. В возрасте 22 лет, Коллинз переехала в Голливуд и добилась известности благодаря ролям женщин-вамп в таких фильмах как «Девушка в розовом платье» (1955) и так далее. Она успешно снималась в большом американском и британском кино в 1950-х и 1960-х, и менее успешно в 1970-х.

В 1981 году Коллинз начала играть свою самую известную роль — Алексис Колби в длительном телесериале «Династия», которая принесла ей премию «Золотой глобус» в 1983 году. В конце восьмидесятых она пошла по стопам своей младшей сестры Джеки Коллинз и выпустила свою первую книгу Prime Time (1988), которая стала бестселлером, несмотря на негативные отзывы критиков, а потом и ещё несколько книг и автобиографий. Также как и на экране, Коллинз и в жизни имеет образ гламурной женщины-вамп, благодаря своим пяти бракам и безупречному стилю. В 2015 году Коллинз была удостоена Ордена Британской империи.

Ранние годы 
Джоан Коллинз родилась в семье Эльзы Бессант (1906—1962), учительницы танцев и владелицы ночного клуба, и театрального агента Джозефа Уильяма Коллинза (1902—1988). Отец был еврейского происхождения и уроженцем Порт-Элизабет, чьи родители эмигрировали в ЮАР из Лондона; мать была англичанкой англиканского вероисповедания. У Джоан была младшая сестра, Джеки Коллинз, которая стала писательницей, и брат Билл. Среднее образование она получила во Франко-голландской школе, после окончания которой поступила в Королевскую академию драматического искусства. В 17 лет Коллинз подписала контракт с кинокомпанией Дж. Артура Ранка, которая в то время была очень престижна в Великобритании.

Карьера

Карьера в кино 

В 1951 году Джоан Коллинз дебютировала в британском кино, а первая главная роль у неё появилась уже спустя год в фильмах «Я верю в тебя» и «Ночи Декамерона». Тогда же она много снималась для британских пинап-журналов и была названа самой красивой девушкой Великобритании. Часто в тот период Коллинз оказывалась в центре внимания прессы, в том числе когда в 1954 году заявила, что лондонские киностудии не стараются поддерживать женщин-актёров.

В 1955 году Джоан Коллинз отправилась в Голливуд и подписала контракт с кинокомпанией 20th Century Fox и вскоре актриса стала их ответом Элизабет Тейлор и MGM. Её первая главная роль в голливуде была в эпическом фильме «Земля Фараонов» режиссёра Ховарда Хоукса. После этого она сыграла Эвелин Несбит в картине «Девушка в розовом платье» и снялась в роли молодой конкурентки героини Бетт Дейвис в эпосе «Королева-девственница». Твердо закрепив свой статус в Голливуде, Джоан Коллинз, продолжала играть главные роли в таких фильмах как комедия «Противоположный пол» (1956), экранизация романа Джона Стейнбека «Заблудившийся автобус» (1957) и спорная, но коммерчески успешная драма «Остров Солнца» (1957). Позже она снималась с Грегори Пеком в вестерне «Бравадос», с Полом Ньюманом в «Собирайтесь вокруг флага, ребята!», с Эдвардом Г. Робинсоном в «Семь воров» и заглавную роль в религиозном эпосе «Эсфирь и царь». В 1962 году она сыграла в комедии «Дорога в Гонконг» с Бингом Кросби и после взяла небольшой перерыв в карьере чтобы родить первого ребёнка.

Спад 
Во второй половине шестидесятых карьера Джоан Коллинз в большом кино зашла в тупик после нескольких провальных в прокате лент. В то же время она открыла для себя телевидение и была приглашенной звездой в ряде популярных в тот период сериалах, среди которых были «Бэтмен», «Звёздный путь», «Миссия невыполнима», «Женщина-полицейский» «Старски и Хатч». В семидесятых она вернулась в британское кино и снялась в нескольких фильмах ужасов, в том числе «Байки из склепа», «Страх в ночи», «Рассказы, свидетели безумия» и «Империя муравьёв». Пожалуй, наибольшим успехом Коллинз в семидесятых стала главная роль в экранизации романа её сестры Джеки Коллинз «Жеребец» (1978) и его сиквел «Сука» (1979), собравшие более двадцати миллионов в прокате.

«Династия» и возвращение успеха 
В 1981 году карьера Джоан Коллинз фактически пережила возрождение, после того как она была приглашена на роль Алексис Колби, красивой, но мстительной бывшей жены биржевого магната Блейка Кэррингтона (Джон Форсайт), в прайм-тайм мыльной опере канала ABC «Династия». До Коллинз сериал транслировался один короткий сезон и был на грани закрытия, но с введением её героини рейтинги резко пошли вверх. Именно ей приписывают рейтинговый рост сериала и последующее становление его полноценным хитом, а не посредственным клоном «Далласа».

В 1985 году «Династия» наконец возглавила годовую рейтинговую таблицу самых наблюдаемых программ, опередив «Даллас», а Коллинз — самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении. С 1982 по 1987 год Джоан шесть раз номинировалась на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма за свою роль и выиграла награду в 1983 году. В 1984 году она номинировалась на премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале, а в 1985 получила награду «Выбор народа» как любимая телезвезда. В 1983 году Коллинз получила собственную звезду на Голливудской «Аллее славы».

В пятидесятилетнем возрасте Джоан Коллинз снялась для журнала Playboy. В 1986 году, на волне успеха сериала, Коллинз выступила в качестве продюсера и исполнительницы главных ролей в мини-сериалах «Грехи» и «Монте-Карло». «Династия» продлилась вплоть до 1989 года, а в 1991 году был снят мини-сериал «Династия: Примирение», завершающий историю.

Последующие годы 
После завершения «Династии» Джоан Коллинз снималась менее активно и предпочитала выступать в театре и писать автобиографии. В 1992 году состоялся бродвейский дебют Джоан Коллинз в постановке «Частная жизнь тру́сов». В 1990-е годы она продолжила свою карьеру как в кино, так и на телевидении. Наиболее известными фильмами с её участием стали «Зимняя сказка» (1995), «Флинтстоуны в Рок-Вегасе» (2000) и телевизионные фильмы «Энни: Королевское приключение» (1995) и «Старые клячи по-американски» (2001), наряду с Дебби Рейнольдс, Ширли Маклейн и Элизабет Тейлор.

В 1997 году за свой вклад в искусство и благотворительную работу Джоан Коллинз был присвоен титул Офицера Британской империи. В том же году она была приглашена в новый проект Аарона Спеллинга «Тихие палисады», который хотел чтобы актриса повторила ситуацию со спасением «Династии». В 2002 году она была приглашенной звездой в нескольких эпизодах мыльной оперы «Направляющий свет».

В 2005 году актриса Элис Криге сыграла роль Джоан Коллинз в телефильме «Династия: За кулисами секса, алчности и интриг».

Личная жизнь 
Джоан Коллинз пять раз была замужем. Её первым мужем был ирландский актёр Максвелл Рид, с которым она была вместе с 1952 по 1956 год. Позже у неё была связь с Сидни Чаплином, братом Чарли Чаплина, Артуром Лоу и Уорреном Битти, который был моложе её на 4 года. В 1963 году она вышла замуж за певца и актёра Энтони Ньюли. Она родила от него сына и дочь, а в 1971 году они развелись. В третий раз она вышла замуж в 1973 году за руководителя студии «Apple Records» Рона Касса, который стал отцом её дочери. Они развелись в 1983 году. Джоан, спустя два года, вышла замуж за шведского певца Питера Холма. После их скандального развода в 1987 году Коллинз на время покинула США и вернулась в Лондон. Её пятым мужем в 2002 году стал театральный менеджер Перси Гибсон, который моложе Джоан на 32 года. На вопрос о том, не смущает ли её разница в возрасте, актриса пошутила: «Если он умрёт — значит, умрёт». Джоан является крёстной модели Кары Делевинь.

В своей автобиографии 1978 года Коллинз сообщила, что она забеременела в возрасте чуть больше 20-ти лет от тогдашнего жениха Уоррена Битти, но сделала аборт.

Фильмография

Полнометражные фильмы 
  — Леди Годива снова в седле / Lady Godiva Rides Again — Красивая королева участников соревнований
  — The Woman’s Angle — Марина
  — Отсроченный приговор / Judgment Deferred — Лил Картер
  — Я верю в тебя / I Believe in You — Норма Харт
  — Ночи Декамерона / Decameron Nights — Пампинея/Мария
  — Cosh Boy — Рене Коллинз
  — Поверните ключ мягко / Turn the Key Softly — Стелла Джарвис
  — The Square Ring — Фрэнки
  — Наша девушка Пятница / Our Girl Friday — Сейди Пэтч
  — Добро умирает в зародыше / The Good Die Young — Мэри Холси
  — Земля Фараонов / Land of the Pharaohs — Принцесса Неллифер
  — Королева-девственница / The Virgin Queen — Бет Трогмортон
  — Девушка в розовом платье / The Girl in the Red Velvet Swing — Эвелин Незбит
  — Противоположный пол / The Opposite Sex — Кристал Аллен
  — Заблудившийся автобус / The Wayward Bus — Элис Чикой
  — Остров Солнца / Island in the Sun — Джоселин Флери
  — Sea Wife — Sea Wife
  — Stopover Tokyo — Тина Ллуэллин
  — Бравадос / The Bravados — Хосефа Велард
  — Собирайтесь вокруг флага, ребята! / Rally 'Round the Flag, Boys! — Анджела Хоффа
  — Семь воров / Seven Thieves — Мелани / Мадам де Лакрус
  — Эсфирь и царь / Esther and the King — Эсфирь
  — Дорога в Гонконг / The Road to Hong Kong — Диана (агент «3-го Эшелона»)
  — Миллион долларов / La congiuntura — Джейн
  — Warning Shot — Джоуни Вэленс
  — Уловка / Subterfuge — Энн Лэнгли
  — Недолгая любовь / L’amore breve — Роберта
  — Сможет ли Хайронимус Меркин когда-нибудь забыть Мерси Хампп и найти истинное счастье? / Can Heironymus Merkin Ever Forget Mercy Humppe and Find True Happiness? — Полиэстер Пунтэнг
  — Если сегодня вторник, то это должна быть Бельгия / If It’s Tuesday, This Must Be Belgium — Девушка на тротуаре
  — Палач / The Executioner — Сара Бут
  — Up in the Cellar — Пэт Кэмбер
  — Месть / Revenge — Кэрол Рэдфорд
  — Ради любви / Quest for Love — Оттили / Трейси Флетчер
  — Байки из склепа / Tales from the Crypt — Джоанн Клейтон
  — Страх в ночи / Fear in the Night — Молли Кармайкл
  — Тёмные места / Dark Places — Сара
  — Рассказы, свидетели безумия / Tales That Witness Madness — Белла Томпсон
  — L’arbitro — Елена Сперани
  — Элфи, дорогая / Alfie Darling — Фей
  — Я не хочу рождаться / I Don’t Want to Be Born — Люси Карлеси
  — Вой волка / Il richiamo del lupo — Сония Кендалл
  — Il pomicione
  — The Bawdy Adventures of Tom Jones — Чёрная Бесс
  — Poliziotto senza paura — Брижитт
  — Империя муравьёв / Empire of the Ants — Мэрилин Фрайзер
  — Вечный сон / The Big Sleep — Агнес Лозелль
  — От нуля до шестидесяти / Zero to Sixty — Глория Мартин
  — Жеребец / The Stud — Фонтейн Калед
  — Сука / The Bitch — Фонтейн Калед
  — Солнечный ожог / Sunburn — Нера
  — Игра для стервятников / Game for Vultures — Николль
  — Щелкунчик / Nutcracker — Мадам Лаура Каррере
  — Домашняя работа / Homework — Диана
  — Любовь вчетвером / Decadence — Хелен/Сибил
  — Зимняя сказка / In the Bleak Midwinter — Маргаретта Дарси
  — Тайный брак / The Clandestine Marriage — Миссис Гейдельберг
  — Иосиф и его удивительные цветные одежды / Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat — Миссис Потифар
  — Флинтстоуны в Рок-Вегасе / The Flintstones in Viva Rock Vegas — Пирл Слэгхупл
  — Оззи / Ozzie — Макс Хэппи
  — Эллис в Стране гламура / Ellis in Glamourland — Сьюзен
  — Оззи / Ozzie — Макс Пэппи
  — Молли Мун: Незабываемый гипнотизер / Molly Moon: The Incredible Hypnotist
  — Спасение Санты / Saving Santa — озвучка
  — Просто потрясающе / Дама у бассейна
  — Регулятор потерь / Маргарет Роджертон-Сайкз

Телесериалы 
  — Человеческие джунгли / The Human Jungle — Лиз Кросс
  — Бежать от твоей жизни / Run for Your Life — Джилиан Уэльс
  — Человек от дяди / The Man from U.N.C.L.E. — Баронесса Биби де Шазёр
  — Звёздный путь / Star Trek — Сестра Эдит Килер
  — Вирджинец / The Virginian — Лорна Мари Маршалл
  — Бэтмен / Batman — Сирена
  — Час Дэнни Томаса / The Danny Thomas Hour — Майра
  — Миссия невыполнима / Mission: Impossible — Николь Ведетт
  — Мастера уговоров / The Persuaders! — Сидони
  — Зал славы Hallmark / Hallmark Hall of Fame — Лоррейн Шелдон
  — Великие тайны / Great Mysteries — Джейн Блейк
  — Эллери Куин / Ellery Queen — Леди Дейзи Фроли
  — Switch — Джеки Саймон
  — Space: 1999 — Кара
  — Баретта / Baretta — Линн Стайлс
  — Женщина-полицейский / Police Woman — Лорелея Фрэнк
  — Менялы (Артур Хейли) / Arthur Hailey’s the Moneychangers — Аврил Деверо
  — Гиббсвиль / Gibbsville — Андреа
  — Фантастическое путешествие / The Fantastic Journey — Королева Хеляна
  — Полицейский из будущего / Future Cop — Ив Ди Фалько
  — Старски и Хатч / Starsky and Hutch — Дженис
  — Непридуманные истории / Tales of the Unexpected — Клэр Дакуэрт и Джулия Роуч / Сюзи Старр / Наталия Тертон
  — Берни / Bernie
  — Остров фантазий / Fantasy Island — Люси Атуэлл
  — Династия / Dynasty — Алексис Колби
  — Лодка любви / The Love Boat — Джанин Адамс
  — Театр волшебных историй / Faerie Tale Theatre — Мачеха/Ведьма
  — Сегодня вечером в 8:30 / Tonight at 8.30 — Дорис Гау
  — Розанна / Roseanne — Ронни, кузина Розанны
  — Няня / The Nanny — Джоан Шеффилд
  — Тихие палисады / Pacific Palisades — Кристина Гобсон
  — Уилл и Грейс / Will & Grace — Хелена Барнс
  — Направляющий свет / The Guiding Light — Александра ‘Алекс’ Сполдинг вон Халкейн Торп № 3
 2004 — Бенидорм / (Benidorm) — Кристал / Crystal Hennessy-Vass
  — Рабство и успех Америки / Slavery and the Making of America — Reenactor
  — Отель Вавилон / Hotel Babylon — Леди Имоджин Паттон
  — Жёны футболистов / Footballers’ Wives — Ева де Вольф
  — Запретная любовь / Verbotene Liebe — Леди Джоан (камео)
  — Члены королевской семьи / The Royals — Великая герцогиня Оксфорда
  — Американская история ужасов: Апокалипсис / American Horror Story: Apocalypse — Иви Галлант / Бабблз Макги
  — Гавайи 5.0 — Мэнди (сезон 9, серия 18).

Телевизионные фильмы 
  — Человек, который пришёл на обед / The Man Who Came to Dinner — Лоррейн Шелдон
  — Drive Hard, Drive Fast — Кэрол Брэдли
  — Бумажные куклы / Paper Dolls — Расин
  — The Wild Women of Chastity Gulch — Энни Маккалох
  — Создание манекенщика / Making of a Male Model — Кей Диллон
  — Как она побывала мужчиной / Her Life as a Man — Пэм Дуган
  — Грехи / Sins — Элен Жюно
  — Дело Картье / The Cartier Affair — Картье Рэнд / Мэрилин Галлифакс
  — Монте-Карло / Monte Carlo — Катрина Петровна
  — Красные перцы / Red Peppers — Лили Пеппер
  — Династия: Примирение / Dynasty: The Reunion — Алексис Моррелл Кэррингтон Колби Декстер Роуан
  — Mama’s Back — Тамара Гамильтон
  — Энни: Королевское приключение / Annie: A Royal Adventure! — Леди Эдвина Хогботтом
  — Харт и Харт: два Харта в темпе 3/4 / Hart to Hart: Two Harts in 3/4 Time — Леди Камилла
  — Сладкий обман / Sweet Deception — Арианна, мать Ризы
  — Старые клячи по-американски / These Old Broads — Эдди Холден
  — Мисс Марпл: Фокус с зеркалами / Marple: They Do It with Mirrors — Рут Ван Ридок

Продюсер 
  — Грехи / Sins (исполнительный продюсер)
  — Монте-Карло / Monte Carlo (исполнительный продюсер)
  — Красные перцы / Red Peppers (сопродюсер)
  — Сегодня вечером в 8:30 / Tonight at 8.30 (помощник продюсера)
  — Тайный брак / The Clandestine Marriage (помощник продюсера)

Награды и номинации

Победы 
 Премия «Золотое яблоко»
  — Актриса года
 Премия «Золотая камера»
  — Награда тысячелетия
 Премия «Золотой глобус»
  — Лучшая актриса сериала (драма) (за телесериал «Династия»)
 Премия «Золотая нимфа»
  — Лучшая актриса
 Премия «People’s Choice Award»
  — Любимая актриса (вместе с Линдой Эванс)
 Премия «Soap Opera Digest Awards»
  — Лучшая злодейка мыльной оперы прайм-тайм (за телесериал «Династия»)
  — Лучшая злодейка сериала прайм-тайм (за телесериал «Династия»)

Номинации 
 Премия «Сатурн»
  — Лучшая киноактриса (за фильм «Империя муравьёв»)
 Премия «ACE»
  — Актриса в драматической сцене (за телесериал «Театр волшебных историй» (эпизод «Гензель и Гретель»))
 Премия «Эмми»
  — Лучшая актриса драматического сериала (за телесериал «Династия»)
 Премия «Золотой глобус»
  — Лучшая актриса сериала (драма) (за телесериал «Династия»)
  — Лучшая актриса сериала (драма) (за телесериал «Династия»)
  — Лучшая актриса сериала (драма) (за телесериал «Династия»)
  — Лучшая актриса сериала (драма) (за телесериал «Династия»)
  — Лучшая актриса сериала (драма) (за телесериал «Династия»)
 Премия «Золотая малина»
  — Худшая актриса (за фильм «Флинтстоуны в Рок-Вегасе»)
 Премия «Soap Opera Digest Awards»
  — Лучшая актриса/актёр в комической роли в сериале прайм-тайм (за телесериал «Династия»)
  — Лучшая злодейка в сериале прайм-тайм (за телесериал «Династия»)
  — Лучшая злодейка: Прайм-тайм (за телесериал «Династия»)
 Премия «TV Land Award»
  — Стильная модница (за телесериал «Династия»)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Колумнисты
Голливудская «Аллея славы»
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»
Монархисты Великобритании